Aspöck se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Horst Aspöck
 Ulrike Aspöck